Plaza Mayor bezeichnet im Spanischen, ähnlich wie Plaza de Armas, den Hauptplatz einer größeren Ansiedlung. Zu den bekanntesten Plätzen dieses Namens zählen

 Plaza Mayor (Madrid), ein Platz in Madrid
 Plaza Mayor (Salamanca), ein Platz in Salamanca
 Plaza Mayor (Santa Fe de Antioquia), ein Platz in Santa Fe de Antioquia
 Dies war auch der frühere Name der Plaza de la Constitución (Montevideo).